George Finch-Hatton  kan syfta på:
 George Finch-Hatton (1747–1823), brittisk politiker
 George Finch-Hatton, 10:e earl av Winchilsea (1791–1858), brittisk politiker
 George Finch-Hatton, 11:e earl av Winchilsea (1815–1887), brittisk politiker

Se även 
 George Finch